Alirio es un nombre de de origen incierto, quizás de una forma popular de latino Hilarius. Alirio puede referirse a:

 Alirio Amundaray (nacido en 1955), político venezolano. 
Alirio Chizabas (nacido en 1962), ciclista colombiano.
Alirio Díaz (1923–2016), guitarrista clásico y compositor venezolano.
 Alirio Ugarte Pelayo (1923–1966), político, periodista, diplomático y abogado venezolano.
Alirio Uribe Muñoz (nacido en 1960), político colombiano
Alirio Villamizar (nacido en 1959), político colombiano.
 José Alirio Contreras (nacido en 1978), ciclista profesional venezolano.

Referencias